4 октября 2022 года Национальные силы обороны Эфиопии нанесли авиаудар по школе, где проживают внутренне перемещенные лица, в городе Ади-Даэро в Лаилай-Адиябо, в результате чего более 50 человек погибли и не менее 70 получили ранения. Это нападение стало одним из самых смертоносных в Тыграйской войне.

Реакция 
Сообщается, что в январе Организация Объединённых Наций направила письмо правительству Эфиопии, информируя их о местах, используемых для размещения ВПЛ, включая школу в Ади-Даэро. Биллен Сейюм, пресс-секретарь премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, не прокомментировала письмо.

Примечания 

Война в Тыграе
2022 год в Эфиопии
События 4 октября
Октябрь 2022 года